Pinelli – nobile famiglia italiana
 10198 Pinelli – asteroide scoperto nel 1996

Persone 
 Achille Pinelli – pittore italiano
 Agostino Pinelli Ardimenti – 59º Doge di Genova
 Agostino Pinelli Luciani – Doge della Repubblica di Genova
 Alessandro Pinelli – magistrato e politico italiano 
 Antonia Pinelli – pittrice italiana
 Arcangelo Pinelli – schermidore italiano
 Bartolomeo Pinelli – incisore italiano
 Carlo Pinelli – compositore e traduttore italiano
 Dario Pinelli – chitarrista italiano
 Domenico Pinelli – cardinale italiano
 Ferdinando Pinelli – storico e generale dell'esercito piemontese e italiano
 Francesco Pinelli – latinista, grecista, docente italiano.
 Gian Vincenzo Pinelli – dotto e umanista italiano, mentore di Galileo Galilei
 Gino Pinelli – pittore e professore di arte italiano
 Giovanni Agostino Pinelli – banchiere genovese, tesoriere del papa
 Giuliana Pinelli – attrice italiana
 Giuseppe Pinelli – ferroviere partigiano e anarchico italiano
 Luca Pinelli – gesuita e teologo italiano
 Mario Pinelli – primo rettore (per decreto di Menem) dell'Università de La Matanza, Argentina 
Macedonio Pinelli – patriota e bersagliere italiano 
 Pier Dionigi Pinelli – politico italiano, Presidente della Camera dei Deputati
 Riccardo Pinelli – pallavolista italiano
 Tullio Pinelli – scrittore e sceneggiatore italiano
 Tullio Pinelli – conte, avvocato e senatore italiano
 Vincenzo Pinelli – umanista padovano, inviò 800 manoscritti alla Biblioteca Ambrosiana, fra cui lIliade dipinta

Edifici storici 
 Palazzo Pinelli – palazzo rinascimentale e barocco napoletano
 Palazzo Pinelli-Parodi – palazzo storico genovese
 Palazzo Pinelli – palazzo storico giuglianese